Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Dick Stockton 2-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Björn Borg (terzo turno)
 Vitas Gerulaitis (terzo turno)
 Brian Gottfried (primo turno)
 Eddie Dibbs (semifinali)
 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Sandy Mayer (terzo turno)
 Harold Solomon (primo turno)
 John McEnroe (Campione)

 Arthur Ashe (primo turno)
 Dick Stockton (finale)
 Tim Gullikson (secondo turno)
 Stan Smith (primo turno)
 John Lloyd (terzo turno)
 Bob Lutz (secondo turno)
 Tony Roche (secondo turno)
 Adriano Panatta (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1978